Fahy bezeichnet verschiedene Orte:

 die Gemeinde Fahy im Kanton Jura, Schweiz
 die Gemeinde Fahy-lès-Autrey im Département Haute-Saône, Frankreich

Fahy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles H. Fahy (1892–1979), US-amerikanischer Jurist und United States Solicitor General
 Conor Fahy (1928–2009), britischer Romanist, Italianist und Bibliograf irischer Abstammung
 Francis Arthur Fahy (1854–1935), irischer Poet sowie Liederschreiber
 Frank Fahy (1880–1953), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Meghann Fahy (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin